Álvaro Bautista (Talavera de la Reina, 1984. november 21. –) spanyol motorversenyző, a 2006-os 125 köbcentis bajnok és a 2022-es Superbike-világbajnokság győztese.

Karrierje

125 cm³ világbajnokság 
Bautista a gyorsaságimotoros-világbajnokságban 2002-ben mutatkozhatott be, ugyanebben az évben második lett a spanyol 125-ös bajnokságban. 2003-ban ugyanezt megnyerte. A nyolcadliteresek között első dobogós helyezését 2004-ben szerezte, 2006-ban világbajnok lett.

250 cm³ 
Első évét a negyedliteresek között 2007-ben töltötte. Már ebben az évben megszerezte első győzelmét, az olasz nagydíjon. Ehhez még egyet, valamint további hét dobogós helyezést tudott hozzátenni. A szezont végül a negyedik helyen zárta, ezzel toronymagasan ő lett a legjobb újonc.

2008-ban tovább javult a teljesítménye, sokáig Marco Simoncelli legnagyobb ellenfele volt a világbajnoki címért folytatott harcban. A szezon elején még ő volt előrébb, végül azonban Simoncelli jobb formájának, valamint Bautista műszaki hibáinak is köszönhetően végül megszerezte a világbajnoki címet. A spanyol második lett.

MotoGP

Suzuki 
2010-re felkerült a MotoGP-be, a Suzuki gyári csapatához. Első éve a tanulásról szólt. A francia nagydíjat sérülés miatt ki kellett hagynia, majd ezt követően fokozatosan fejlődve a katalán nagydíjtól kezdve (ahol ötödik lett) legtöbbször a tizediknél jobb helyen végzett. Katalóniai ötödik helyét még egyszer tudta megismételni, Malajziában szintén ezen a helyen intették le. 2011-ben a szezon első két futamán nem tudott rajthoz állni, miután Katarban eltörte a bal combcsontját. Bautista többször megmutatta a Suzukiban rejlő potenciált, azonban sokszor nem bírta a nyomást, és elesett, emiatt pedig vagy éppen csak beért pontszerző helyre, vagy fel kellett adnia a versenyt. A szezont végül ismét a tizenharmadik helyen zárta.

Gresini 
2011. novemberében vált hivatalossá, hogy Bautista a Gresini Racinghez szerződik, az elhunyt Marco Simoncelli és a távozó Aojama Hirosi helyére. Később Michele Pirro csatlakozott még a csapathoz, egy CRT-specifikációjú motorral. Az első hat versenyen mindannyiszor a legjobb tíz között végzett, és a brit nagydíjon megszerezte pályafutása első MotoGP-s pole-pozícióját, bő egy tizeddel megelőzve Ben Spiest és Casey Stonert. A vezetést végül nagyon gyorsan át kellett adnia, azonban így is addigi legjobb eredményét tudhatta magáénak, negyedik lett. Hollandiában egy rossz rajtot követően azzal próbált kompenzálni, hogy az első kanyarban rendkívül későn fékezett, azonban ezzel ő is elcsúszott, valamint magával rántotta Jorge Lorenzót is, akinek az esés miatt beragadt a gázkarja a Yamahán, így nem tudta folytatni a versenyt. Mind Lorenzo, mind a Yamaha panaszt nyújtott be Bautista szerintük veszélyes megmozdulása miatt, ennek következtében pedig a német nagydíjra Bautistát rajtbüntetéssel sújtották, eszerint egészen az utolsó helyig került hátra, függetlenül a kvalifikáción elért eredményétől. Később stabilizálódott Bautista teljesítménye, és csak egyszer végzett nyolcadiknál rosszabb helyen az év hátralévő részében. Misanóban megszerezte első dobogós helyezését, két versennyel később, Japánban pedig megismételte ezt, amikor Cal Crutchlow motorjából idő előtt kifogyott a benzin. 

2013-ra is maradt a Gresininél, azonban új csapattársat kapott Bryan Staring személyében. Bár a dobogós helyezés ebben az évben nem jött össze neki, azonban folyamatosan a mezőny második csoportjában harcolt, és mindössze kétszer esett ki. A két kiesést leszámítva minden versenyen legalább nyolcadik volt, így év végén hatodik helyen végzett. 2014-re Bautista ismét új csapattársat kapott, ezúttal Scott Redding érkezett mellé. Ez a szezon az előző évekhez képest felettébb hektikusan alakult számára, ugyanis hétszer is feladni kényszerült az éppen aktuális versenyt, a szezonzáron pedig csak tizenhatodik lett. Emellett viszont, amikor célba ért, nem végzett tizediknél rosszabb helyen, valamint Franciaországban másfél év után ismét dobogóra állhatott.

2015-re a Gresini Racing megkapta a királykategóriába visszatérő Aprilia gyári támogatását. Az ismét új csapattársat kapó Bautista az első hét futamon folyamatosan jobban szerepelt Gresinis márkatársaitól, Marco Melandritól és Stefan Bradltól. Az összes versenyt sikerült befejeznie, kivéve a katari nyitányt. Több top10-es eredménnyel az összetett tabella 16. helyén végzett 31 egységgel. 2016-ban ismét az Aprilia Racing Team Gresinivel versenyzett. A 2015-öshöz képest valamelyest jobb eredményei születtek, bár dobogóra ezúttal sem sikerült állnia. Legjobb helyezései két 7. volt, egy Japánból, egy a maláj nagydíjról. A versenyzők között 12. helyen rangsorolták 82 gyűjtött egységgel.

Aspar 
A 2017-es évadra visszatért egykori kisebb kategóriás csapatához, az Aspar Teamhez és egy Ducati Desmosedici GP16-ot vezetett. Már jóval több kiesést könyvelhetett el, a szezon első felében szerzett stabil pontjainak köszönhetően ismét 12. lett a tabellán. 

2018-ra átnevezték a gárdát Ángel Nieto Teamre, hogy tisztelegjenek a 70 éves korában elhunyt legenda előtt. Ausztráliában a gyári Ducati Teamnél ment a sérült Jorge Lorenzo helyetteseként és ekkor érte el legjobb helyezését, amikor a 4. helyen intették le.

Superbike-világbajnokság 
Kilenc MotoGP-s év után bejelentette, hogy 2019-re nem sikerült csapatot találnia és a gyári Ducaticat versenyeztető Aruba.it Racing versenyzője lett a Superbike-világbajnokságon. Az év elején szinte az összes versenyt megtudta nyerni domináns teljesítménnyel. Az év közepétől, a Donington Parkban rendezett forduló után azonban folyamatosan romlott és gyengült a teljesítménye, feszülté vállt, így a Kawasaki gyári pilótája, Jonathan Rea szerezte meg a bajnoki címet, amivel sorozatban ötödik sikerét aratta.

2019 szeptemberében hivatalos lett, hogy a gyári HRC Hondához megy át annak a reményében, hogy segítsen a gárdának a nagy volumenű technikai fejlesztésben. Az évet csupán egy 3. hellyel zárta, ami csak a 9. pozícióra volt elég összetettben. 

A 2021-es kiírásban szintén a Ducati Panigale V4 R és a Honda CBR1000RR-R közötti jelentős karakterkülönbség miatt újfent gyengébben teljesített, futamgyőzelemre pedig esélye sem volt. 

2021 augusztusában bejelentette, hogy 2022-re visszatér az Aruba.it csapatához. Szeptember 24-én és 25-én mindent megnyert Barcelonában és 2019 óta az első triplázását érte el. November 13-án az indonéziai Mandalika aszfaltcsíkon ezüstérmes lett Toprak Razgatlıoğlu mögött, amivel behozhatatlan előnyre tett szert és elhódította a világbajnoki címet.

Eredményei

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

Teljes Superbike-világbajnokság eredménylistája 

* A szezon jelenleg is zajlik

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos weboldal
 Rajongói oldal
 Rajongói oldal

Spanyol motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
1984-ben született személyek
Élő személyek